Cangas ist der Name folgender Ortschaften in Spanien:

 Cangas de Onís, Ort und Gemeinde in der autonomen Region Asturien
 Cangas del Narcea, Ort und Gemeinde in der autonomen Region Asturien
 Cangas de Morrazo, offiziell Cangas oder Cangas de Morrazo, Gemeinde in Galicien